Трес-Пасус:

 Трес-Пасус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Трес-Пасус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.